Dongshan Yizu Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dongshan Yizu Xiang (socken i Kina, lat 23,40, long 104,28), Yunnan, 
 Dongshan Yizu Xiang (socken i Kina, lat 25,59, long 100,90), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar